Philebus (Plato), een van de werken van de Atheense filosoof Plato
John Leslie Barford, Brits dichter die schreef onder het pseudoniem Philebus